NEM - um operador booleano lógico que é resultado da negação do OU

Pessoas
 Wellington Nem - futebolista brasileiro
 Rinaldo Francisco de Lima - ex-futebolista e técnico brasileiro
 Antônio Francisco Bonfim Lopes - um traficante de drogas brasileiro

Desambiguação